Varis kan syfta på följande platser:

Finland 

 Varis (ö i Finland), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn,

Litauen 

 Varius, vattendrag, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Litauenförgreningar